Bon Pasteur bzw. Gesù Bon Pasteur (ital.) steht für:

 Guter Hirte, im Christentum ein Ehrentitel Jesu Christi
 Buon Pastore, eine Zone des Stadtteils Monte Verde (Rom)
 Complesso del Buon Pastore, historischer Gebäudekomplex in Rom
 Gesù Buon Pastore alla Montagnola, eine Titeldiakonien der römisch-katholischen Kirche
 Gut-Hirten-Kirche, Kirchen